Чемпионат Сан-Марино по футболу 2016/2017 () — 32-й сезон чемпионата Сан-Марино по футболу. В Сан-Марино существуют только 15 любительских футбольных клубов, которые разбиваются на две группы по 7-8 участников. В группах играется двухкруговой турнир, а также по одному матчу с представителями другой группы. Первые 3 места каждой из групп играют матчи плей-офф за звание чемпиона Сан-Марино по футболу. Составы групп были объявлены 27 августа 2016 года.

Участники

Регулярный сезон

Группа А

Группа В

Плей-офф

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Футбольного союза Сан-Марино 

2016/2017
Сан-Марино
2016 год в Сан-Марино
2017 год в Сан-Марино